

Persone
 Candiano – nobile famiglia veneziana, originaria del padovano
 Giovanniccia Candiano (X secolo) – dogaressa della Serenissima Repubblica di Venezia

Altro
 Canale Candiano, propriamente canale Corsini – canale di collegamento tra l'abitato di Ravenna e il mare